Прісовський Костянтин Адамович (1878  — †15 лютого 1966 р.) — генеральний хорунжий армії Української Народної Республіки та Української Держави.
 Прісовський Євген Миколайович (2 | 5 | 1933, Одеса  — 9 | 10 | 2007) — український літературний критик і педагог; доктор філологічних наук